Zwola puede hacer referencia a los siguientes lugares:

 Zwola, condado de Garwolin, en el voivodato de Mazovia (centro-este de Polonia).
 Zwola, condado de Kozienice, en el voivodato de Mazovia (centro-este de Polonia).
 Zwola, Voivodato de Świętokrzyskie (centro-sur de Polonia).
 Zwola, Voivodato de Gran Polonia (centro-oeste de Polonia).

Enlaces externos